Le portrait de famille est un dérivé du portrait et du portrait de groupe. Cette expression peut également désigner :

Astronomie 
 Le « portrait de famille », un ensemble de photographies du système solaire prises par la sonde spatiale Voyager 1 en 1990.
 Le « portrait de famille », autre ensemble de photographies du système solaire prises par la sonde spatiale MESSENGER en 2010.

Littérature 
 Portrait de famille, une nouvelle de George R. R. Martin publiée en 1985.

Cinéma et télévision 
 Portrait de famille, collection de courts métrages iraniens sortie en 2013.

Théâtre 
 Portrait de famille, pièce de Denise Bonal écrite entre 1980 et 1982.

Peinture 
 Portrait de famille, tableau de Rembrandt peint en 1668.
 Réunion de famille, tableau de Frédéric Bazille peint en 1867.